Hasborn (Eifel)
 Hasborn-Dautweiler